Bruinstaarthoornkolibrie
 Matthews' hoornkolibrie
 Witstaarthoornkolibrie